L'Open de Chine de squash féminin 2010 est l'édition féminine 2010 de l'Open de Chine qui se déroule du 13 au  sur le toit de l'hôtel  à Shanghai. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA International 10 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont une joueuse qualifiée. 

La tête de série  Joey Chan l'emporte en finale face à Lisa Camilleri.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Chine de squash masculin 2010
 Open de Chine
 Saison 2010 de la WSA

Féminin 2010
Sport en Chine en 2010
Sport en septembre 2010
Squash en 2010